O Estádio TIGO Manuel Ferreira é um estádio de futebol localizado na cidade de Assunção, no Paraguai.

Foi inaugurado em maio de 1964, com um amistoso entre o Club Olímpia e o Santos Futebol Clube de Pelé que terminou empatado em 2 a 2. Tem capacidade para 20.000 torcedores e pertence ao Club Olímpia.

Recebe os jogos do Campeonato Paraguaio de Futebol e alguns da Taça Libertadores da América.

Ligações Externas
 Worldstadiums.com
 Google Maps - Foto por Satélite

Manuel Ferreira